Иоселиа́ни () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Иоселиани, Автандил Шотаевич (1950—2007) — грузинский государственный деятель и руководитель разведки.
 Иоселиани, Георгий Давидович (1917—2005) — советский и грузинский хирург.
 
 Иоселиани, Давид Георгиевич (род. 1943) — советский и российский кардиолог.
 Иоселиани, Джаба Константинович (1926—2003) — грузинский политический, военный и криминальный деятель.
 Иоселиани, Дмитрий Мелитонович (1913—1989) — советский легкоатлет.
 Иоселиани, Нана Михайловна (род. 1962) — грузинская шахматистка.
 Иоселиани, Отар Давидович (род. 1934) — грузинский и французский кинорежиссёр, сценарист, актёр.
 Иоселиани, Отиа Шалвович (1930—2011) — советский и грузинский писатель и сценарист.
 Иоселиани, Павел Николаевич (1920—2017) — советский и российский пловец, тренер.
 Иоселиани, Платон Игнатьевич (1810—1875) — исследователь истории Грузии.

См. также